Osoby o tym nazwisku:
 Burak Yılmaz – turecki piłkarz
 Derya Yılmaz – turecka zapaśniczka
 İsmet Yılmaz – turecki polityk
 Mesut Yılmaz – turecki polityk
 Okan Yılmaz – turecki piłkarz